Strada statale 14 bis della Venezia Giulia – strada statale italiana esistita dal 1942 al 1943
 Strada statale 14 bis di Mestre – strada statale italiana esistita dal 1963 al 2001